Уестърн енд Съдърн Оупън е ежегоден турнир по тенис, провеждан в Синсинати.

Турнирът за мъже е сред 9-те турнира от сериите „Мастърс“ от ATP Тур. Турнирът за жени е от 3-та категория на WTA Тур. Заради спонсорския договор на организаторите с Western & Southern Financial Group официално двата турнира носят имената Уестърн и Съдърн Файненшъл Груп Мастърс (Western & Southern Financial Group Masters) при мъжете и Открито първенство за жени на Уестърн и Съдърн Файненшъл Груп (Western & Southern Financial Group Women's Open) при жените.

Местоположение 
Двата турнира се провеждат в предградието Мейсън в град Синсинати, намиращ се в щата Охайо, САЩ по различно време всяка година през месеците юли и август. Тенисистите се състезават на открити кортове с твърда настилка.

История 
Турнирът е проведен за първи път на 18 септември 1899 г. Той е най-старият американски турнир, провеждан на същото място от своето основаване.

До 1979 г. турнирът се играе на клей, а след това преминава в Мейсън на твърда настилка.

През 2020 г., във връзка с пандемията от коронавирус турнирът е преместен от Синсинати в Ню Йорк.

Сингъл

Външни препратки 
 Официален сайт

Източници 

 
Турнири от сериите Мастърс
Турнири по тенис на твърд корт